A sigla NBB pode referir-se a:

Novo Basquete Brasil (NBB) - campeonato nacional de basquete do Brasil.

The Naked Brothers Band (NBB) - banda norte-americana de rock, que possui uma série de mesmo nome.

Desambiguação